Otto Wanz (1943-2017), est un catcheur (lutteur professionnel) et promoteur de catch autrichien.

Pseudonyme 

 Wanz (1961-), est un chanteur américain.
Patronyme austro-bavarois